Фрайс — фамилия
 Фрайс, Лесли Джордж (, род. 1897 — ??) — британский авиаконструктор, изобретатель, главный конструктор Bristol Aeroplane Company (1938—1944) и Persival Hunting (c 1946), автор проекта Bristol Beaufighter
 Фрайс, Себастьян (род. 1985) — немецкий футболист, нападающий клуба «Гройтер Фюрт».
 Фрайс, Эжен

См. также 
 Фрайст
 Фрайзе, Экхард
 Фриз